Список ссавців Еквадору (у тому числі Галапагоських островів) містить перелік з 416 видів, у тому числі 1 — чужорідного. У перелік не включено забрідлих і свійських ссавців.

Особливості теріофауни 
Є кілька факторів, які роблять Еквадор однією з найбагатших країн з точки зору біологічного різноманіття — географічне розташування, Анди, вплив океанських течій, серед інших. Найбільша різноманітність ссавців Еквадору — у вологих лісах східних або амазонських тропіків. Важливою є також кількість ендемічних видів у країні. Однак фауна ссавців Еквадору є під загрозою. Втрата і фрагментація середовищ існування, введення екзотичних видів і нерозбірливе полювання є причинами скорочення популяцій диких ссавців. Біогеографічно континентальний Еквадор поділяється на три регіони: прибережний, гірський і східний. Між регіонами існують значні відмінності в топографії та кліматі. Еквадор також має архіпелаг, розташований за 1000 км від узбережжя — Галапагоси — острівний регіон.

Не зазначений у таблиці вид Vicugna vicugna проживає у вигляді інтродукованої популяції в заповіднику Чімборасо.

Природоохоронні статуси 
Із зазначених у таблиці видів ссавців, 3 види є вимерлими, 3 — перебувають на межі зникнення, 14 — під загрозою зникнення, 31 є уразливим, і 18 — близькі до загрозливого стану.

Для того, щоб позначити охоронний статус кожного виду за оцінками МСОП, використовують наступні теги:

Список

Див. також 
 Позначення, що використовуються в найменуваннях таксонів

Примітки

Джерела 
 International Union for Conservation of Nature and Natural Resources  

 *
Еквадор